Ключева́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ключевая улица — улица в Минске.

Россия 
 Ключевая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Ключевая улица — улица в Кирове Кировской области.
 Ключевая улица — улица в Краснодаре.
 Ключевая улица — улица в Москве.
 Ключевая улица — улица в Новосибирске.
 Ключевая улица — улица в городе Пензе.
 Ключевая улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Ключевая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ключевая улица — улица в посёлке Парголово.

Украина 
 Ключевая улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Ключевая улица — улица в Сумах.